Stazione di Salice – stazione sulla ferrovia Napoli-Nola-Baiano
 Stazione di Salice-Veglie – stazione sulla ferrovia Martina Franca-Lecce
 Stazione di Salice Terme – stazione sulla ferrovia Voghera-Varzi